Henry Beaufort (1374-1447), figlio di Giovanni Plantageneto, I duca di Lancaster, vescovo di Lincoln e Winchester, lord cancelliere, cardinale
 Henry Beaufort, II conte di Somerset (1401-1418), figlio di John Beaufort, I conte di Somerset
 Henry Beaufort, III duca di Somerset (1436-1464), figlio di Edmund Beaufort, II duca di Somerset